Референдумы в Сан-Марино прошли 20 октября 2013 года. Они должны были решить вопрос о заявке по вхождению Сан-Марино в Европейский Союз и вопрос о предложенных мерах по привязке повышения зарплаты к инфляции в стране.

Хотя оба предложения были одобрены большинством голосов, ни за одно из них не проголосовало 32 % от общего числа зарегистрированных избирателей (необходимый кворум, т. е. 10 657 голосов). Таким образом, оба предложения не поддержаны.

Контекст референдумов

Присоединение к ЕС 
Первоначально референдум по присоединению к Европейскому союзу был назначен на 24 марта 2011 года, но правительство Сан-Марино перенесло его.

За присоединение выступают следующие партии и организации: Civico10, Социалистическая партия, Партия социалистов и демократов, Объединённые левые, «За Сан-Марино», Союз за Республику. Против вступления в ЕС высказались Гражданское движение R.E.T.E. и центристское движение «Мы санмаринцы». Сан-Маринская христианско-демократическая партия призвала оставить бюллетени пустыми, а партия Народный альянс считает, что каждые сам должен сделать свой выбор.

Индексация зарплаты 
Референдум по зарплате был организован Демократической конфедерацией рабочих Сан-Марино. Предлагается каждый год 1 января пересчитывать зарплату на величину инфляции, которую официально заявляет правительство.

Результаты

Присоединение к ЕС

Индексация зарплаты

Примечания 

Сан-Марино
Трудовое право
События 20 октября
Референдумы 2013 года
Референдумы в Сан-Марино
2013 год в Сан-Марино